Az 1967-es magyar férfi másodosztályú vízilabda-bajnokságban tíz csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Összevont Megyei Bajnokság (III.osztály) 
végeredménye: 1. Ceglédi VSE; 2. Miskolci Vasutas SC; 3. Pécsi Ércbányászok; 4. Szentesi KMTE; 5. Jászberényi Lehel

Források 
A magyar sport évkönyve 1968
Népsport 1967.08.22. 173. szám

1967
Magyarferfivizilabdabajnoksag